Аки́ра — распространённое японское имя.

Персоналии 
 Ватанабэ, Акира (род. 1984) — японский сёгист.
 Акира Ёсино (род. 1948) — японский учёный-химик, изобрел литий-ионный аккумулятор.
 Куросава, Акира (1910—1998) — японский кинорежиссёр.
 Акира Премудрый — советник ассирийского царя, главный герой старинного сказочного сказания VII века.
 Акира, Сидзуо (род. 1953) — японский учёный-иммунолог, работы которого посвящены толл-подобным рецепторам.
 Акира Такасаки (род. 1961) — японский рок-гитарист, композитор и один из основателей хэви-метал группы Loudness.
 Ямаока, Акира (род. 1968) — японский композитор видеоигр.
 Яэгаси, Акира (род. 1983) — японский боксёр-профессионал.
 Акира, Аса (род. 1986) — американская порноактриса и модель японского происхождения.

Японская франшиза  
 Акира — манга Кацухиро Отомо.
 Акира — аниме-фильм 1988 года.